В парному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Габріела Сабатіні і Бренда Шульц 6-1, 6-3.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Лариса Нейланд /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
 Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (чвертьфінал)
 Аманда Кетцер /  Інес Горрочатегі (чвертьфінал)

 Відсутня
 Джилл Гетерінгтон /  Шон Стаффорд (2-ге коло)
 Лаура Голарса /  Мерседес Пас (1-ше коло)
 Марі П'єрс /  Андреа Темашварі (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)